Сезон 2004–05 в Серії A — футбольне змагання у найвищому дивізіоні чемпіонату Італії, що проходило між 11 вересня 2004 та 29 травня 2005 року. Став 73-м турніром з моменту заснування Серії A та першим сезоном з 1952 року, участь у якому узяли відразу 20 команд. За результатами попереднього сезону Серію A залишили 4 команди і на їх місце прийшли 6 найкращих команд з Серії B, таким чином число учасників елітного дивізіону чемпіонату Італії підвищилося до 20.

Переможцем сезону став туринський «Ювентус», для якого цей «скудетто» мав стати 28-м в історії. Втім, влітку 2006 року за результатами розслідування корупційного скандалу в італійському футболі, одним з головних фігурантів якого був саме туринський клуб, команду було покарано за участь у корупційних схемах, і однією зі складових вироку у цій справі стало скасування чемпіонства «Ювентуса» сезону 2004-05. Оскільки команда, що зайняла у сезоні друге місце, «Мілан», також була серед обвинувачуваних сторін, то чемпіонський титул їй передано не було. Наразі чемпіон Італії сезону 2004-05 лишається офіційно не визначеним.

Команди 
Участь у турнірі брали 20 команд:

Турнірна таблиця

Результати

Найкращі бомбардири 
Найкращим бомбардиром сезону 2004-05 Серії A став досвідчений нападник середняка чемпіонату, клубу «Ліворно», Крістіано Лукареллі, на рахунку якого 24 забитих голи.

Андрій Шевченко і Франческо Тотті забили по сто м'ячів у матчах Серії «А». По завершенні сезону, до десятки найвлучніших голеадорів ліги входять: Сільвіо Піола (275), Гуннар Нордаль (225), Джузеппе Меацца (216), Жозе Алтафіні (216), Роберто Баджо (205), Курт Хамрін (190), Джузеппе Сіньйорі (188), Габрієль Батістута (184), Джамп'єро Боніперті (178), Амедео Амадеї (174).

Відвідуваність 

Середня відвідуваність матчів Серії А сезону 2004-05 склала 26 098 глядачів (без урахування матчів «Кальярі», по якому відсутня офіційна статистика)

Посилання 
 Серія A 2004–05 на RSSSF

Примітки 

2004-05
2004 у футболі
2005 у футболі
2004 в італійському спорті
2005 в італійському спорті